La definición de la palabra maestranza proviene del verbo maestrar, que proviene del latín tardío magistrāre 'mandar, dirigir', 'enseñar', y este del latín magister 'maestro'.

Según la Real Academia Española, la palabra maestranza puede referirse a:

1. Sociedad de caballeros cuyo objeto es ejercitarse en la equitación, y que en su origen fue escuela del manejo de las armas a caballo.

2. Conjunto de los talleres y oficinas donde se construyen y recomponen los montajes para las piezas de artillería, buques de guerra y aeronaves, así como los carros y útiles necesarios para su servicio.

3. Local o edificio ocupado por los talleres de una maestranza.

4. Conjunto de operarios que trabajan en los talleres de una maestranza o en los demás de un arsenal.

El nombre de maestranza puede aludir también a:

Maestranzas de caballería como:Real Maestranza de Caballería de GranadaReal Maestranza de Caballería de La HabanaReal Maestranza de Caballería de RondaReal Maestranza de Caballería de SevillaReal Maestranza de Caballería de ValenciaReal Maestranza de Caballería de ZaragozaMaestranzas de artillería como:
Real Maestranza de Artillería de Sevilla

Maestranzas Aéreas como:
Maestranza Aérea de Albacete
Maestranza Aérea de Sevilla

o también puede aludir a:

 Plaza de toros de Sevilla, véase Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería.
 El nombre común de la planta ''Mentha suaveolens.
 Maestranza Metalmecánica SRL - Ica-Perú
Estación Maestranza, estación ferroviaria del servicio Tren Nos-Estación Central.
 La Maestranza fábrica en Pachuca, México.

Referencias